Die Saison 1996/97 war die 37. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Nijmegen Tigers. Mit den Phantoms Deurne aus Antwerpen nahm in dieser Spielzeit auch eine belgische Mannschaft an den Spielen der Ehrendivision teil.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierten die acht Mannschaften jeweils 14 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, in der die Paarungen für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, ermittelt wurden. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
(* Den Eaters Geleen wurden zwei Punkte abgezogen)

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

1996
Eredivisie, Niederlande 1996